Горбовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбовщина — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Горбовщина — деревня в Костромском районе Костромской области.